Encalyptales é uma ordem de musgos pertencente à subclasse Funariidae, dos Bryophyta, que inclui duas famílias extantes.

Filogenia 
A ordem Encalyptales inclui duas famílias:
Bryobartramiaceae;
Encalyptaceae.

As relações filogenéticas entre os grupos são as seguintes:

O cladograma que se segue apresenta uma estrutura filogenética detalhada até ao nível taxonómico de ordem:

Bryophyta